Хара-Шибирь — название населённых пунктов:

Россия 
 Хара-Шибирь — улус в Заиграевском районе Бурятии.
 Хара-Шибирь — село в Могойтуйском районе Забайкальского края.